Lo Stato di Limdi (talvolta indicato come Limbdi) fu uno stato principesco del subcontinente indiano, avente per capitale la città di Limdi.

Storia 
Lo stato di Limdi venne fondato nel XVI secolo. Nel 1892 lo stato disponeva di una forza militare di 35 cavalieri, 174 fanti e 28 cannoni.

Il 15 febbraio 1948 entrò a far parte dell'Unione Indiana.

Governanti
I regnanti di Limdi  avevano il titolo di thakur.

Thakur
...
Thakore Sahib HARBHAMJI I ?/1786
Thakore Sahib HARISINHJI, 1786/1825
Thakore Sahib BHOJRAJJI III, 1825/1837
Thakore Sahib HARBHAMJI II, 1837/1856
Thakore Sahib Shri FATEHSINHJI, 1856/1862
Thakore Sahib Shri Sir JASWANTSINHJI FATEHSINHJI, 1862/1907
Thakore Sahib Shri Sir DAULATSINHJI JASHWANTSINHJI, 1907/1940
Thakore Sahib Shri DIGVIJAYSINHJI DAULATSINHJI, 1940/1941
Thakore Sahib Shri CHHATRASALJI DIGVIJAYSINHJI, 1941/1948

Note

Bibliografia 
 Hunter, William Wilson, Sir, et al. (1908). Imperial Gazetteer of India, 1908-1931; Clarendon Press, Oxford.
 Markovits, Claude (ed.) (2004). A History of Modern India: 1480-1950. Anthem Press, London.

Altri progetti 

Stati costituiti nel XVI secolo
Stati dissolti negli anni 1940
Antichi Stati indiani